FINA Water Polo World Cup 1983 – competizione di pallanuoto maschile
FINA Water Polo World Cup 1983 – competizione di pallanuoto femminile